Keleti pályaudvar, Budapest egyik vasúti pályaudvara
 Keleti pályaudvar, metróállomás, a budapesti metró M2-es és M4-es metróvonal csomópontja
 Keleti pályaudvar, Petruska András dala
 Keleti pályaudvar, Rab Gusztáv regénye
 Keleti pályaudvar, végállomás, Szántó T. Gábor regénye

Hasonló 
 Keleti PU., az Új Színház előadása
 Keleti PU., Rudolf Péter 2010-es tévéfilmje az Új Színház azonos című színdarabja alapján